

Населені пункти та їхні частини
 Леснічувка — село в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Леснічувка — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Леснічувка — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Леснічувка — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Леснічувка — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства

 Леснічувка — частина міста Свідник у Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Леснічувка — частина міста Понятова в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Леснічувка — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Леснічувка — частина міста Шамоцин у Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Леснічувка — частина села Вежба в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Леснічувка — частина села Майдан-Собещанський в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Леснічувка — частина села Турка в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Леснічувка — частина села Болеслав у гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Леснічувка — частина села Поремба в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Леснічувка — частина села Тшебуня в гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Леснічувка — частина села Ружанна в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Леснічувка — частина села Явоже-Дольне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Леснічувка — частина села Воля Розвинницька (Воля-Розьвеніцька) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Леснічувка — частина села Чудець у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Леснічувка — частина села Княжичі (Княжице) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Леснічувка — частина села Кошвиці в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Леснічувка — частина села Закруче в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Леснічувка — частина села Заброди в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Леснічувка — частина села Влощовиці в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Леснічувка — частина села Седлець у гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Леснічувка — колонія в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Леснічувка — осада в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Леснічувка — лісова осада в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Леснічувка — лісова осада в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Леснічувка — лісова осада в гміні Сухеднюв Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Леснічувка — лісова осада в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки